C26 ou C-26  peut se référer à :
 , désignation militaire de l’avion américain Fairchild Metroliner ;
 HMS C26, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis, d'après la classification internationale des maladies.
 NGC 4244, une galaxie dans les Chiens de chasse, notée C26 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres